Владимир Семёнович Ищенко (1914, Николаев, Херсонская губерния, Российская империя — 1984 Николаев, Украинская ССР, СССР) — советский футболист, нападающий.

Карьера 
После окончания средней школы работал на заводе им. А. Марти. С 1930 начал заниматься футболом. Играл в городской команде им. 9-го съезда Комсомола, с 1934 — в команде завода им. А. Марти. В 1938 выступал за сборную города Одессы и местное «Динамо» — клуб высшей лиги СССР, с 1939 — игрок и капитан команды «Судостроитель». В 1941 году играл за харьковскую команду высшей лиги «Спартак». Далее выступал за команду г. Молотова и тренировал её с 1948 по 1953 гг. Под его руководством молотовцы вернули себе место в первой лиге чемпионата СССР. В 1964 возглавил николаевский «Судостроитель». Два сезона провёл в роли старшего тренера, а далее в роли ассистента. В 1971—1977 тренировал юношескую сборную города Николаева. Избирался председателем областной федерации футбола.

Ссылки 
 
 Досье на сайте familyface.net

Литература 
 Энциклопедический словарь «Николаевцы, 1789—1999 гг.», г. Николаев, «Возможности Киммерии», 1999.

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Спартак» Харьков
Игроки ФК «Звезда» Пермь
Тренеры ФК «Звезда» Пермь
Тренеры ФК «Николаев» Николаевская область